Мироновское муниципальное образование — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Киренском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Мироново.

Законом Иркутской области от 9 июля 2015 года № 65-ОЗ, с 1 августа 2015 года, Коршуновское муниципальное образование и Мироновское муниципальное образование были преобразованы, путём их объединения, в Коршуновское сельское муниципальное образование.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 65 человек, в том числе 39 мужчин и 26 женщин.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входили населённые пункты:
 Мироново
 Дарьина
 Ичера

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Киренского района
Упразднённые сельские поселения Иркутской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году